Émergence est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Sciences 

 L'émergence désigne l'apparition de nouvelles caractéristiques à un certain degré de complexité.
 Une maladie émergente est une affection apparaissant nouvellement dans une région, parfois réellement nouvelle, causée par l'évolution ou la modification d'un agent pathogène ou d'un parasite existant. Le caractère nouveau de la maladie traduit par exemple un changement d'hôtes, de vecteur ou de souche et peut se traduire par un changement de distribution géographique et d'expression clinique.
 Une émergence est le nom générique donné à une résurgence ou une exsurgence, c'est-à-dire une apparition d'eau sortant du sol.
 L'émergence d'un son occasionnel est la modification qu'il entraîne dans les caractéristiques acoustiques de son environnement.

Histoire et Politique 

 Une superpuissance émergente est un État ou une entité supranationale montrant le potentiel de devenir une superpuissance dans un avenir plus ou moins lointain
 Dans la même acception, l'émergence peut également désigner:
 l'apparition d'un  historique ou d'un courant de pensée. Exemple : l'émergence du capitalisme selon Max Weber
 le processus historique plus ou moins long de naissance d'une Nation ou de l'apparition d'un État. Exemple : l'émergence de la Macédoine.

Économie et social 

 Une économie émergente se caractérise par un revenu intermédiaire (supérieur aux pays les moins avancés, inférieur aux revenus des économies de l'OCDE), une ouverture économique au reste du monde, des transformations structurelles et institutionnelles de grande ampleur et un fort potentiel de croissance
 Les marchés émergents sont une autre expression employée pour caractériser des économies -récemment sorties du sous-développement- à revenu intermédiaire et à fort potentiel de croissance.
 Les pays émergents sont des pays dont le PIB par habitant est inférieur à celui des pays développés, mais qui vivent une croissance économique rapide et d'importants changements de leur structure économique.
 Dans l'environnement, l'émergence d'un bruit est sa capacité à se faire entendre au-dessus de l'ambiance.

Art et culture 

 Émergence (art) désigne des tendances de l'art contemporain en train de se constituer, qui se trouvent être le plus souvent marginales et/ou expérimentales.
 Émergence (cinéma), université d'été internationale du cinéma français.
 Émergence (album), album de Natasha St-Pier sorti en 1996.
 Émergence (roman), un roman de science-fiction de Peter F. Hamilton, paru en 1996.
 Emergence, une série télévisée dramatique américaine.

Zoologie
 Émergence (zoologie), nom donné au phénomène d'éclosion des œufs de tortue, ou du papillon de sa chrysalide.

Notes et références 

Homonymie